Sander — латинська назва роду риб судак.
Sander — скорочення від імені Генрі Фредерік Конрад Сандер.